Călugăreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Călugăreni (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Călugăreni (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova

 Călugăreni (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Călugăreni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Călugăreni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Călugăreni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Călugăreni (Cobia), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Călugăreni (Conțești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Călugăreni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Călugăreni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Călugăreni (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Călugăreni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Călugăreni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Călugăreni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui